Râul Barcău se poate referi la:

 Râul Barcău, Criș
 Râul Barcău, Leveleș

Toponime românești